Vladimir Petrović (n. 1955) –  allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Vladimir Petrović (n. 1972) – calciatore croato
 Vladimir Petrović –  cestista serbo naturalizzato greco
 Vladimir Petrović – tennista jugoslavo